Ministère de la Défense et des Anciens Combattants heißen:
 die ehemalige Bezeichnung 2010–12 in Frankreich, siehe Verteidigungsministerium (Frankreich)
 Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (Mali)